{{Infookvir košarkaški klub 
|ime         = Jazine Arbanasi  
|puno ime    = Košarkaški klub "Jazine - Arbanasi"    
|slika       = 
|nadimak     = žuta podmornica 
|boje kluba  = 
|osnovan     = 1975. / 1988.
|dvorana     = Jazine, Zadar   ŠC Višnjik, Zadar 
|kapacitet   = 
|predsjednik = 
|trener      = 
|liga        = Prva muška košarkaška liga (II.)  
|sezona      = 2020./21.  
|plasman     = 3. / poluzavršnica  
|igrači      = 
| web stranica = 
}}

Košarkaški klub "Jazine Arbanasi" (KK "Jazine - Arbanasi"; "Jazine-Arbanasi" Zadar; "jazine Arbanasi" Zadar; Jazine Arbanasi"'') je muški košarkaški klub iz Zadra, Zadarska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. klub se natjecao u "Prvoj muškoj košarkaškoj ligi", ligi trećeg stupnja prvenstva Hrvatske. 

 O klubu 
Klub je osnovan pod imenom KK "Jazine" 1975. godine. Nakon niza godina igranja u nižim ligama, KK "Jazine" je postao član A-2 lige - Jug u sezoni 2002./03., koju je osvojio četiri puta. 2014. godine dolazi do promjene imena u KK "Jazine Arbanasi". U sezoni 2017./18. klub postiže najveći dotadašnji uspjeh - igranje u Premijer ligi. Narednih godina "Jazine Arbanasi" igraju u "Prvoj muškoj ligi". 2020. godine je postignut dogovor s vodećim gradskim klubom - "Zadrom", po kojem "Jazine Arbanasi" postaju razvojna momčad za "Zadar", te je klub nastupao i kao "Jazine-Zadar II"''. 
  
Klub također ima i uspješnu veteransku sekciju.

Uspjesi 
 A-2 liga - Jug  
 prvak: 2005./06., 2014./15., 2015./16., 2016./17.    
 drugoplasirani: 2010./11.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Poznati treneri

Povezani članci

Vanjske poveznice 
 KK Jazine Arbanasi, facebook stranica 
  basketball.eurobasket.com, KK Jazine-Arbanasi Zadar 
  sofascore.com, KK Jazine Arbanasi 
  777score.com, KK Jazine Arbanasi  
 hks-cbf.hr, Klubovi – Prva muška liga 
 arhiva.hks-cbf.hr, KK Jazine - Arbanasi 
 basketball.hr, KK Jazine Arbanasi 
 zadarski.slobodnadalmacija.hr, KK Jazine – Arbanasi 
 zadarskilist.hr, KK Jazine Arbanasi 
 antenazadar.hr, KK Jazine Arbanasi
 sportskikod.com, KK Jazine Arbanasi 
 sportilus.com, KOŠARKAŠKI KLUB JAZINE - ZADAR 
 sportilus.com, KOŠARKAŠKI KLUB JAZINE ARBANASI ZADAR

Izvori  
 
 narodni-list.hr, KK Jazine Arbanasi: Nemamo novaca, ali imamo kvalitetu za A1!, objavljeno 31. ožujka 2015., pristupljeno 4. lipnja 2021. 
 bisnode.hr, KOŠARKAŠKI KLUB "JAZINE - ARBANASI" 
 fininfo.hr, KK "JAZINE - ARBANASI" 
  

 
Košarkaški klubovi u Zadarskoj županiji
Košarka u Zadru